Onderdistrict in Indonesië
 Sampung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Sampung (Sarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sampung (Sampung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java